Mario Biondi –  scrittore, poeta, critico letterario, reporter di viaggio, giornalista e fotografo italiano
Mario Biondi – cantante, compositore e arrangiatore italiano
Mario Biondi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano